Iasi steht für:
 Jász, iranischsprachige Ethnie in Ungarn ab dem 13. Jahrhundert

Siehe auch:
 Iași